La saison 2018-2019 du Championnat de Porto Rico de football est la quatorzième édition de la première division à Porto Rico, la première sous la nouvelle entité de la Liga Puerto Rico.

Le GPS Puerto Rico remet en jeu son titre de champion portoricain contre les sept meilleures équipes de l'île.

C'est le Metropolitan FA, après avoir battu Bayamón FC lors de la finale, qui remporte cette édition inaugurale de la Liga Puerto Rico. C’est le tout premier titre de champion de Porto Rico de l'histoire du club.

Contexte 
Le , la Fédération de Porto Rico de football rencontre les meilleurs clubs de l'île pour réfléchir au futur du football professionnel à Porto Rico. À l'automne suivant, un tournoi est organisé en coordination entre la fédération et la Porto Rico Soccer League afin de mettre les bases solides d'une nouvelle organisation pour les première et deuxième division. Mais l'Ouragan Maria qui balaye l'île à partir du  remet en cause tous les plans et aucune compétition n'est menée pour la saison 2017-2018 comme initialement prévu.

Entre mars et , un tournoi préparatoire organisé par la fédération, et remporté par le Bayamón FC,  laisse entrevoir un retour imminent des activités sportives. Mais il faut finalement attendre le  et l'arrivée de la Liga Puerto Rico dans le paysage de l'île pour une relance du football professionnel sur le territoire.

Fin  est officiellement lancée la Liga Puerto Rico, qui regroupe les championnats de première division masculin et féminin, sous la houlette de la fédération.

Les clubs participants 
Ce tableau présente les huit équipes qualifiées pour disputer le championnat 2018-2019. On y trouve le nom des clubs, leur année de fondation si connue, la date où ils ont joint la ligue, le nom des stades dans lesquels ils évoluent ainsi que la capacité et la localisation de ces derniers.

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">San Juan :Don BoscoMirabelli SAMetropolitan FA</div>

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats

Phase finale

Tableau

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Porto Rico de football

Liens externes 
  Site officiel
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Porto Rico de football
Porto Rico
2018 à Porto Rico
2019 à Porto Rico